Aristenia conspurcata är en ringmaskart som beskrevs av Savigny in Quatrefages 1866. Aristenia conspurcata ingår i släktet Aristenia och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
conspurcata